Afroinsectivora (africa + insectivora, буквально: африканские насекомоядные) — миротряд плацентарных млекопитающих, объединяющий отряды афросорицид и прыгунчиков. Объединяется с трубкозубыми в грандотряд Afroinsectiphilia.

Классификация и филогения 
 Отряд Прыгунчики
 Роды incertae sedis
  Род 
  Род 
  Семейство Adapisoricidae
  Семейство Amphilemuridae
  Семейство Apheliscidae
  Семейство Louisinidae
 Семейство 
 Роды incertae sedis
  Род 
  Род 
  Подсемейство Herodotiinae
  Род 
  Род 
  Род 
  Род 

 Подсемейство Macroscelidinae
 Род 
 Род 
  Род 
  Род 
  Род 
 Род 
 Род 
 Отряд Афросорициды
 Подотряд Tenrecomorpha
 Семейство Выдровые землеройки
 Род 
 
 
 Род Выдровые землеройки (Potamogale)
 
 Семейство Тенрековые
 Подсемейство Земляные тенреки (Geo­galinae)
 Род 
 
 Подсемейство Рисовые тенреки (Oryzorictinae)
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 Подсемейство Обыкновенные тенреки (Tenrecinae)
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 Подотряд Chrysochloridea
 Семейство Златокротовые
 Подсемейство Amblysominae
 Род 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 Подсемейство Chrysochlorinae
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 Род

Примечания 

Афротерии